La Constante Fidélité is een Mechelse loge die behoort tot de Reguliere Grootloge van België.

Geschiedenis
La Constante Fidélité werd gesticht in 1772 en de werkzaamheden van dit genootschap werden in 1982 hervat. De loge draagt het nummer 19. La Constante Fidélité behoort tot de traditionele, reguliere loges in België (ook 'oude landmerken' genoemd) en dus niet tot de ondogmatische en niet-reguliere loges. Dit houdt in dat zij, net zoals de oorspronkelijke loge uit 1772, werkt volgens de gebruiken van de Beginselen van de vrijmetselarij.

Huidige situatie
De zittingen vinden plaats in het Nederlands. De tempel bevindt bij een uitvalsweg naar Brussel in Mechelen. Gemiddeld worden daar twee keer maand bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn alleen toegankelijk voor leden of leden van andere reguliere loges. De werkzaamheden vinden plaats volgens de werkwijze van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (A.A.S.R.). In deze loge worden alleen de symbolische graden verleend. Eenmaal per jaar vindt er een informatieavond plaats waarop iedereen welkom is.

Sinds kort is het ook voor iedereen eenvoudiger gemaakt om vragen te stellen of extra informatie te verkrijgen.

Externe link
www.laconstantefidelite.org/

Reguliere Grootloge van België
Mechelen
Loge in Vlaanderen